Drozdowski ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Drozdowski (1899–1987), österreichischer Schriftsteller

 Niki Drozdowski (* 1979), deutscher Filmregisseur